

Бегаровце — село, громада округу Левоча, Пряшівський край.
 Ліптовське Бегаровце — село, громада округу Ліптовський Мікулаш, Жилінський край.